Ragonese kan som auktorsförkortning betyda:

 Arturo Enrique Ragonese
 Ana María Ragonese

Robotskapade auktorsförkortningar